Aileu, une ville ;
 Aileu, un poste administratif ;
 Aileu, une municipalité.